Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 1971 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Evonne Goolagong je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Court (finale)
  Billie Jean King (polfinale)
  Evonne Goolagong (prvakinja)
  Rosie Casals (drugi krog)
  Virginia Wade (četrti krog)
  Nancy Richey (četrtfinale)
  Françoise Dürr (četrtfinale)
  Helga Masthoff (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1971